The Fall:
 The Fall — британская рок-группа.
 The Fall — четвёртый студийный альбом группы Gorillaz.
 The Fall — четвёртый студийный альбом Норы Джонс.
 The Fall — компьютерная игра жанра Action-Adventure 2014 года.
 «Крах» (англ. ) — детективный телесериал с Джиллиан Андерсон и Джейми Дорнаном в главных ролях.

См. также 
 Падение (значения)
 Poets of the Fall — финская рок-группа
 Deus Ex: The Fall — четвёртая видеоигра из серии Deus Ex
 Запределье (англ. The Fall) — художественный фильм Тарсема Сингха